147-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 147-я стрелковая дивизия (1-го формирования) сформирована в 1939 году.
 147-я стрелковая дивизия (2-го формирования) сформирована в 1941 году.